Farwaniya (stad), stad in Koeweit
 Farwaniya (gouvernement), gouvernement in Koeweit